Layer je priimek več znanih Slovencev:

Znani nosilci priimka 
 Anton Layer (1765—?), slikar Marka Layerja
 Josip Layer (1688—1744), slikar 
 Leopold Layer (1752—1828), slikar, sin slikarja Marka Layerja
 Marko Layer (1727—1808), slikar
 Valentin Layer (1763—?), slikar, Marka Layerja

Zunanje povezave